Las siglas UPA pueden referirse a:

 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, una organización agraria de España.
 Ejército Insurgente Ucraniano (Ukrains'ka Povstans'ka Armiia).
 Un paso adelante (serie de TV), una serie de TV de España.
 UPA Dance, grupo de música formado por los protagonistas de la serie Un paso adelante.
 United Productions of America, un histórico estudio de animación de cartoons modernos.
 Utilidades por acción, término financiero.
 Upa!, grupo de pop rock chileno.
 Unidad Potabilizadora de Agua, desarrollo de OSE compañía de abastecimiento de agua en Uruguay de una planta portátil para potabilizar agua.
 Unión del Pueblo Alsaciano, un partido político de Francia.
 Universidad de Pamplona
 Acetato de Ulipristal, (Ulipristal Acetate), un método anticonceptivo de emergencia.
 Unidad Primaria de Atención, en Colombia.
 Unión de los Pueblos de Angola (União das Populaçoes de Angola), antiguo movimiento nacionalista de Angola.
 Unidad Pedagógica de Apoyo
 Unidad Productiva Agrícola, definición adoptada en el tercer censo agrícola del Ecuador.
 Universidad Paraguayo Alemana, universidad de ciencias aplicadas privada del Paraguay.
 Unión Patriótica, partido político chileno.
Unidad Productiva Asociativa, grupo mínimo de 5 personas que se unen para desarrollar una actividad económica empresarial.